Gârleni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Gârleni (Bacău), Gemeinde im Kreis Bacău
 Gârleni (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița